Osoby o tym nazwisku:
 Fred Alsop – brytyjski lekkoatleta
 Joseph Alsop – amerykański dziennikarz, publicysta
 Marin Alsop – amerykańska dyrygentka i skrzypaczka
 Ruth Alsop – australijska architekt
 Stewart Alsop – amerykański dziennikarz i wydawca